Сахарин

 Сахарин — химическое вещество.
 Сахарин (полное имя — Сахарин Сахариныч Сиропчик) — герой книг о Незнайке, любит газированную с сиропом.

См. также 
 Сахар (значения)
 Сахара (значения)